Лёбниц:

 Лёбниц — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Лёбниц — коммуна в Германии, в земле Саксония.